Kupa kan syfta på:

 Kupa – del av en BH
 Takkupa – en byggnadsdetalj
 Enkupigt taktegel –  en tunn tegelplatta, som böjts i vågform

Geografi

Kroatien 

 Kupa (flod) – en flod mellan nordvästra Kroatien och sydvästra Slovenien

Tjeckien 

 Varhošť, berg,

Se även
 Kupning – att täcka grödor med en vall av jord
 Kupol – ett halvklotformat valv som täcker ett runt eller flersidigt rum

Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar